Cocoon (Engels voor cocon) kan verwijzen naar:

 Cocoon (Björk), een single van de IJslandse zangeres Björk
 Cocoon (film), een film uit 1985
 Apache Cocoon, ontwikkelingsraamwerk voor websites
 Cocoon Recordings, een Duits (techno-)platenlabel opgericht door Sven Väth